Firouz, Fairuz oder Firuz () ist ein persischer Personenname.
 Namensträger:
 Firuz Askin (1924–2011), türkischer Künstler
 Fairuz Fauzy (* 1982), malaysischer Rennfahrer
 Hadschi Firuz, Figur der iranischen Volkskultur
 Kiana Firouz (* 1983), iranische Filmemacherin
 Firouz Naderi (* 1946), iranisch-amerikanischer Wissenschaftler
 Firuz Nosratdoleh (1889–1937), iranischer Politiker
 Firouz Vladi (* 1948), deutscher Geologe

Weibliche Varianten des Namens sind Fairuza, Firoozeh, Firouzeh, Firuzeh.